Odyn – bóg nordycki
 Odin – szwedzki satelita

Miejscowości w USA:
 Odin – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Marion
 Odin – jednostka osadnicza w stanie Kansas, w hrabstwie Barton
 Odin – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Watonwan
Gminy w USA:
 Odin (ang. Odin Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Marion
 Odin (ang. Odin Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Watonwan
 Odin (ang. Odin Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McHenry